Haberhaus ist der Name folgender Gebäude:
 Haberhaus (Schaffhausen)
 Haberhaus (Fraumünster)